Počátek označuje v původním významu výchozí stav, zahájení např. činnosti, časového úseku aj. Příklady užití:

 počátek soustavy souřadnic pro určení polohy bodu 
 počátek účinnosti právního předpisu
 počáteční fáze neboli zahájení šachové partie
 Počátek (film) – britsko-americký sci-fi film z roku 2010

Podobná slova

 Start
 Začátek
 Konec
 Počátky (rozcestník) – více sídel

Externí odkazy